Кара Блек і Александра Фусаї були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Блек - з Сандрін Тестю, а Фусаї - з Рітою Гранде.

Блек і Тестю програли в півфіналі парі Еммануель Гальярді і Барбара Шетт.

Фусаї та Гранде виграли титул, перемігши у фіналі пару Гальярді та Шетт з рахунком 7–6 (7–4), 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Кара Блек /  Сандрін Тестю (півфінал)
 Лізель Горн /  Паола Суарес (півфінал)
 Александра Фусаї /  Ріта Гранде (чемпіонки)
 Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (чвертьфінал)

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари 

  Аманда Огастус /  Емі Дженсен (2-ге коло)
  Іноуе Харука /  Іноуе Майко (кваліфаєри)

 Кваліфікувалися 

  Іноуе Харука /  Іноуе Майко

Сітка 
 ''NB: У перших двох колах застосовано альтернативний формат підрахунку очок.

Посилання 
 ASB Classic 2001 Doubles Draw 

WTA Auckland Open
Тур WTA 2001